Durante la Guerra de Independencia de Venezuela, dos de las campañas militares más importantes recibieron el nombre de Campaña de Guayana:

 Campaña de Guayana de 1811 - 1812.
 Campaña de Guayana de 1817.